Cajuru pode ser:

Topônimos 
 Cajuru, município brasileiro de São Paulo.
 Cajuru (Curitiba), bairro de Curitiba, Brasil.
 Cajuru (Sorocaba), bairro de Sorocaba, Brasil.
 Cajuru (Cunha), bairro de Cunha, Brasil.
 Carmo do Cajuru, município brasileiro de Minas Gerais.

 São Miguel do Cajuru
 Parque Linear Cajuru, um logradouro de Curitiba, Brasil.
 Kajuru
 Usina Hidrelétrica de Cajuru, uma usina hidrelétrica em Minas Gerais, Brasil.

Pessoas 

 Jorge Kajuru

Título 

 Barão de Cajuru, título de nobreza do Império do Brasil.

Desambiguações de topônimos